Botânica
Pitanga, o fruto
Eugenia pitanga, planta conhecida como "pitanga-do-cerrado"

Geografia
Rio Pitanga
Pitanga (Paraná), município

Outros usos
Pitanga (álbum) - de Mallu Magalhães

Desambiguação
Desambiguações de topônimos